Багиянц - фамилия:

 Багиянц, Алла Николаевна (род. 1938) — советская спортсменка, Заслуженный мастер спорта СССР, жена Альберта Багиянца.
 Багиянц, Альберт Александрович (1934—1995) — советский и украинский тренер по велоспорту.

См. также 
 Агиян